La línea 6R6 es una línea de transporte suburbano, une Montevideo con la ciudad de Sauce, en el departamento de Canelones. El recorrido de ida es Sauce y el de vuelta Montevideo.

Referencias 

http://www.casanova.com.uy/

Sauce (Canelones)
Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo